Ви́ктор Протопо́пов: Протопопов, Виктор Александрович (1868—1920) — русский советский врач, Герой Труда (посмертно).
 Протопопов, Виктор Викторович (1866—1916) — русский писатель, переводчик и драматург, библиофил, журналист, редактор, меценат.
 Протопопов, Виктор Павлович (1880—1957) — советский психиатр и преподаватель.